

Miejscowość w Polsce 
 Wg TERYT jest 1
 Korolówka – wieś w województwie lubelskim, w powiecie włodawskim, w gminie Włodawa

Miejscowości na Ukrainie (ukr. Королівка, Koroliwka) 
 Koroliwka – wieś w obwodzie chmielnickim, w rejonie jarmolinieckim
 Koroliwka – wieś w obwodzie czerkaskim, w rejonie żaszkowskim
 Koroliwka – wieś w obwodzie dniepropetrowskim, w rejonie nowomoskowskim
 Korolówka – wieś w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie kołomyjskim
 Korolówka – wieś w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie tłumackim
 Koroliwka – wieś w obwodzie kijowskim, w rejonie makarowskim
 Koroliwka – wieś w obwodzie kijowskim, w rejonie fastowskim
 Koroliwka – wieś w obwodzie kirowohradzkim, w rejonie aleksandryjskim
 Korolówka – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie brodzkim
 Korolówka – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie żydaczowskim
 Koroliwka – wieś w obwodzie ługańskim, w rejonie krasnodońskim
 Korolówka – wieś w obwodzie tarnopolskim, w rejonie borszczowskim
 Korolówka – dawna gmina wiejska w powiecie borszczowskim województwa tarnopolskiego II Rzeczypospolitej
 Koroliwka (Karolówka) – wieś w obwodzie tarnopolskim, w rejonie zaleszczyckim
 Koroliwka – wieś w obwodzie winnickim, w rejonie koziatyńskim
 Koroliwka – wieś w obwodzie winnickim, w rejonie lipowieckim
 Koroliwka – wieś w obwodzie żytomierskim, w rejonie emilczyńskim
 Koroliwka – wieś w obwodzie żytomierskim, w rejonie malińskim
 Koroliwka – wieś w obwodzie żytomierskim, w rejonie popilniańskim

Zobacz też 
 Korolówka-Kolonia, Korolówka-Osada
 Karolówka